Cossmann est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
  (1822-1910), violoncelliste allemand
 Maurice Cossmann (1850-1924), paléontologue français
  (1869-1942), journaliste allemand

Voir aussi

Homonymie de patronyme